Чемпионат Польши 1988 — 45-е первенство, которое проходило с 27 февраля по 13 марта в Люблине.

В дополнительном матч-турнир за первое место, проходившем в Слупске, Влодзимеж Шмидт (4 из 6; +3 −1 =2) и Роберт Кучиньский (4 из 6; +2 =4) финишировали первыми. Чемпионский титул был присуждён Влодзимежу Шмидту из-за лучшего коэффициента в основном турнире.

Таблица

Ссылки 
 XLV Szachowe Mistrzostwa Polski Lublin 1988
 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1988 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам